Tisa heißen folgende geographische Objekte:

 Theiß, Nebenfluss der Donau (rumänisch, slowakisch, serbisch Tisa)

Dörfer in Rumänien:
 Tisa (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Tisa (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Tisa (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Tisa (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Tisa (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Tisa (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Tisa Nouă (deutsch Wiesenhaid), Dorf im Kreis Arad
 Tisa-Silvestri, Dorf im Kreis Bacău

Tisá bezeichnet: 
 Tisá, Gemeinde in Tschechien

TISA steht als Abkürzung für:
 Traveller Information Services Association, eine Organisation zur Pflege der Kommunikationstandards TMC und TPEG

TiSA steht als Abkürzung für:
 Trade in Services Agreement, Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (noch nicht abgeschlossen)

Ti:Sa steht als Abkürzung für:
 Titan:Saphir-Laser

Siehe auch:
 Tissa (Begriffsklärung)

Abkürzung